Le tournoi de tennis Family Circle est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1974 se dispute à Hilton Head du  au .

Chris Evert remporte le simple dames. En finale, elle bat Kerry Melville, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Olga Morozova et Rosie Casals.

Résultats en simple

Tableau

Résultats en double

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis Family Circle
 Saison 1974 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 1974
Family Circle
Tennis aux États-Unis en 1974
Sport en avril 1974
Sport en mai 1974